Крулике́вич () — польская фамилия. Известные носители:

 Круликевич, Адам (1894—1966) — польский кавалерист, майор Войска Польского, первый польский олимпийский медалист.
 Круликевич, Гжегож (1939—2017) — польский режиссёр театра и кино, сценарист, монтажёр.